Love's Boomerang – cortometraggio del 1916 diretto da Pat C. Hartigan (Pat Hartigan)
Love's Boomerang – film del 1922 diretto da John S. Robertson